

Anno 
 798 o 798 a.C.

Codici 
 798 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yale Observatory, di Bethany, nella Contea di New Haven, del Connecticut.

Matematica 
 798 – numero